Molanus ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Molanus (1636–1689), Jurist und Diplomat, Braunschweig-Lüneburg-Cellescher Hof- und Kanzleirat, Gesandter beim Reichstag in Regensburg
 Gerhard Wolter Molanus (1633–1722), deutscher lutherischer Theologe und Abt des Klosters Loccum
 Gustav Molanus (1650–1710), deutscher lutherischer Theologe und Generalsuperintendent der Generaldiözese Harburg

 Peter Heinrich Molanus (19. Jhd.) Kölner Destillateur, Erfinder der typischen 4711-Molanus-Flasche